Przeworski ou Przeworska peut faire référence à :

Patronymes  
 Adam Przeworski (né en 1940), professeur de science politique polonais et américain.
 Danuta Przeworska-Rolewicz (1931-2012), mathématicienne polonaise.
 , généticienne et universitaire américaine.
  (1900-1940), archéologue polonais.

Toponymes 
 Przeworsk, ville de la voïvodie des Basses-Carpates, dans le sud-est de la Pologne
 Powiat de Przeworsk
 Przeworsk (gmina)
 Culture de Przeworsk, culture archéologique protohistorique de l'âge du fer située essentiellement dans le centre et le sud de l'actuelle Pologne.